Gezemann ist der Name von

 Gezemann (Eichstätt) († 1042), Bischof von Eichstätt
 Gezemann (Werngau), Graf im Werngau, Vater des Bischofs